Wodehouse ist der Familienname folgender Personen:

 Josceline Wodehouse (1852–1930), britischer Offizier der British Army
 Norman Atherton Wodehouse (1887–1941), britischer Admiral
 P. G. Wodehouse (1881–1975), britischer Schriftsteller
 Philip Edmond Wodehouse (1811–1887), britischer Kolonialverwalter

Siehe auch:
 Woodhouse